Het WTA-tennistoernooi van Istanboel (officieel BNP Paribas Tennis Championship) van 2022 vond plaats van dinsdag 19 tot en met zondag 24 april 2022 in de Turkse stad Istanboel. Het was de zestiende editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op gravel­banen.

Op grond van een beslissing van de gezamenlijke internationale tennisbonden speelden deelneemsters uit Rusland en Wit-Rusland zonder hun nationale kenmerken.

Enkelspel 
Titelverdedigster Sorana Cîrstea uit Roemenië was het tweede reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Veronika Koedermetova.

De als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens moest tijdens haar openings­partij tegen de Zweedse Rebecca Peterson de strijd staken, wegens een beenspierblessure.

Kwalificante Anastasija Potapova won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Veronika Koedermetova in twee sets. Potapova wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 31.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Ook de andere Belgische, Greet Minnen, kon de tweede ronde niet bereiken.

De Nederlandse Arantxa Rus deed dat wel, maar werd daar door de titel­verde­digster uitge­scha­keld.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Veronika Koedermetova en Elise Mertens waren als eerste geplaatst. Kort voor aanvang van de eerste ronde moesten zij zich afmelden, wegens de blessure die Mertens in het enkelspel had opgelopen.

Het als derde geplaatste duo Marie Bouzková en Sara Sorribes Tormo won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste koppel Natela Dzalamidze en Kamilla Rachimova in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Tsjechische Bouzková had twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Spaanse Sorribes Tormo drie.

De Belgische Kimberley Zimmermann speelde samen met Katarzyna Piter uit Polen – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde. Haar landgenote Greet Minnen en de Slowaakse Tereza Mihalíková verloren eveneens hun openings­partij. Alison Van Uytvanck en Caty McNally uit de VS waren het tweede reekshoofd – zij meldden zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens ziekte van Van Uytvanck.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Istanboel 2022
Istanboel